Tennis-Herrendoppel (Freiplatz) der Olympischen Sommerspiele 1908.

Titelverteidiger waren Edgar Leonard und Beals Wright. Das Finale bestritten George Hillyard und Reginald Doherty gegen Josiah Ritchie und James Parke, das Hillyard und Doherty mit 9:7, 7:5 und 9:7 gewannen. Die Bronzemedaille gewannen Clement Cazalet und Charles Dixon, da Max Décugis nicht zu den Spielen angetreten war.

Ergebnisse

Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Herrendoppel (Freiplatz) auf olympedia.org (englisch)

Tennis-Herrendoppel (Freiplatz)
1908 (Freiplatz)
Tennisturnier in London
Tennisturnier 1908
Sportveranstaltung im London Borough of Merton